Le affinità protoniche vengono riportate in kJ/mol, in ordine crescente della basicità in fase gas della base

Bibliografia

Proprietà chimiche